Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1982 прошёл в городе Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) с 29 марта по 4 апреля 1982 года. Турнир прошёл в 24-й раз. ФРГ приняла мужской чемпионат мира во 2-й раз. В Гармиш-Партенкирхене турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 14-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 9:7. Третье место заняла сборная ФРГ, четвёртое — сборная Швеции (матч за бронзовые медали не проводился, сборная ФРГ заняла 3-е место по более высокому месту на групповом этапе).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная ФРГ (как сборная принимающей страны), сборная Швейцарии (как ), шесть европейских сборных (кроме сборных ФРГ и Швейцарии), представляющие Северную Америку сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Эл Хакнер) и сборная США.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 3—6-е места и выход в полуфиналы плей-офф (с 3-го и 4-го мест).

Тай-брейки 
В тай-брейках встречаются: в одном матче сборные Норвегии и Швеции, в другом матче — сборные Италии и Швейцарии. Победители этих матчей выходят в полуфиналы плей-офф с 3-го и 4-го места. Проигравшие занимают в окончательной классификации 5-е и 6-е места.

В результате в плей-офф вышли: с 3-го места сборная Швеции, с 4-го места сборная Швейцарии; в окончательной классификации 5-е место заняла сборная Норвегии, 6-е место сборная Италии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Рик Лэнг (сборная Канады).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1982

Примечания 

1982
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1982 году
1982 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене
Март 1982 года
Апрель 1982 года